Elder – genere di crostacei estinti
 Elder – Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (partito)
 Elder – costruttore statunitense di auto da corsa